Волошинов (Волошинова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Волошинов, Анатолий Анатольевич (1979) — украинский самбист и дзюдоист.
 Волошинов, Валентин Николаевич (1895―1936) ― лингвист, философ, музыковед.
 Волошинов, Виктор Владимирович (1905―1960) ― композитор и педагог.
 Волошинов, Виталий Борисович (1947—2019) — советский и российский физик.
 Волошинов, Георгий Ипполитович (1902—1983) — советский архитектор.



См. также 
 Волошиново
 Волошин